Наполеон (офранцужена форма), Наполеоне (, ) — італійське ім'я від назви міста Неаполя. З XIII—XIV століть давалося в декількох дворянських, в тому числі аристократичних родах Італії, але залишалося рідкісним.

Уродженець Корсики Наполеон I Бонапарт настільки прославив це ім'я, що слово «Наполеон» без додаткових уточнень, зазвичай, означає саме його. Це ім'я давалося і багатьом іншим представникам дому Бонапартов (Буонапарте):
 Наполеон I Бонапарт (Наполеона Буонапарте, 1769—1821) — генерал французької революції, перший консул Французької республіки (1799—1804), імператор французів (Перша імперія, 1804 — березня 1814 і в період Ста днів 20 березня — 22 червня 1815);
 Наполеонівські війни
 Кодекс Наполеона
 Наполеон II (1811—1832) — єдиний законний син Наполеона I від його шлюбу з Марією-Луїзою Австрійською, герцог Рейхштадтський;
 Наполеон III (1808—1873) — Луї Наполеон, племінник Наполеона I, син голландського короля Людовика Бонапарта, перший президент Франції (Друга республіка, 1848—1852), імператор французів (Друга імперія, 1852—1870).
 Під ім'ям Наполеон IV відомий син Наполеона III — Наполеон Ежен, принц імперії (1856—1879), загинув на війні з зулусами, був прототипом Маленького принца Єкзюпері.
 Наполеон Жозеф Шарль Поль Бонапарт, «принц Наполеон», «Плон-Плон» (1822—1891) — син Жерома Бонапарта, двоюрідний брат Наполеона III.
 П'єр Наполеон Бонапарт — племінник Наполеона I.
 Наполеон Александр Бертьє — принц де Ваграм.
 Жан-Крістоф, принц Наполеон — претендент на головування в домі Бонапартів.
 Наполеон Віктор Жером Фредерік Бонапарт (Наполеон V) (1862–1926) — голова дому Бонапартів з 1879.
 Луї Наполеон Жозеф Жером Бонапарт (1864–1932) — російський генерал, помер неодруженим і без спадкоємців.

Не Бонапарти 
 Орда Наполеон (1807—1883) — білоруський і польський літератор і композитор, музикант, художник, педагог.
 Наполеон Хілл (1883—1970) — американський письменник, автор популярних книг («Думай та багатій» та ін.).
 Хосе Наполеон Дуарте (1925—1990) — президент Сальвадору в 1984—1989.
 Наполеон Ейнштейн (1989) — індійський крикетчик.
 Наполеон Лущкевич — архітектор.
 Каракашьян Наполеон Карлович— баскетбольний тренер і лікар, Заслужений тренер УРСР і СРСР.
 Наполеон Зервас — грецький політичний і військовий діяч.

Фільми 

 Наполеон (фільм, 1927)
 Наполеон Бонапарт, фільм 1935 року
 Наполеон (фільм, 1955)
 Наполеон (фільм, 1995) — фільм про цуценя на прізвисько Наполеон
 Наполеон (мінісеріал) — мінісеріал 2002 року
 Наполеон Динаміт — комедійний фільм 2004 року.
 Наполеон (фільм, 2023)

Наполеон — місто, штат Індіана
 Наполеон — місто, штат Міссурі
 Наполеон — місто, штат Північна Дакота
 Наполеон — місто, штат Огайо
 Наполеон — переписна місцевість, штат Мічиган

Інше 
 Наполеон — коньяк, витриманий не менше 6 років.
 Наполеон — листковий торт або тістечко з кремом
 Наполеон — французька гармата зразка 1853 року.
 Наполеон — один з головних персонажів повісті Оруелла «Скотний двір»
 Наполеон (Огайо) — населений пункт в штаті Огайо
 Napoleon — музична група
 Napoleon (1903) — марка автомобіля.
 Дядечко Наполеон — роман іранського письменника Ірадж Пезешк-зода.
 Риба-Наполеон (Cheilinus undulatus) — вид риб.

Примітки 

Неаполь